Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Monica Seles, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jana Novotná et Larisa Neiland.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1991
Hambourg
Sport en Allemagne en 1991
Tennis en avril 1991
Tennis en mai 1991